Argentína
San Justo megye, megye Córdoba tartományban
San Justo megye, megye Santa Fe tartományban